Howatt ist der Familienname folgender Personen:

 Garry Howatt (* 1952), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Hubert Howatt (1867–1919), kanadischer Politiker
 John Howatt Bell (1846–1929), kanadischer Politiker